Oops! I Did It Again: The Best of Britney Spears е сборен албум с хитове на Бритни Спиърс, издаден на 15 юни 2012 от Sony Music Camden.

Албумът включва песни от албумите ...Baby One More Time (1999), Oops!... I Did It Again (2000), Britney (2001), In the Zone (2003) и Circus (2008). В албума няма подбрани песни от албумите Blackout (2007) и Femme Fatale (2011).

Списък с песни 
 „Oops!... I Did It Again" – 3:31
 „...Baby One More Time" – 3:30
 „I'm a Slave 4 U" – 3:23
 „Born to Make You Happy" (радио редактиран) – 4:03
 „Cinderella" – 3:39
 „Brave New Girl" – 3:30
 „The Hook Up" – 3:54
 „Don't Hang Up" – 4:02
 „One Kiss From You" – 3:23
 „Anticipating" – 3:16
 „What It's Like To Be Me" – 2:50
 „My Baby" – 3:18
 „Out from Under" – 3:53
 „You Got It All" – 4:09
 „Showdown" – 3:17
 „That's Where You Take Me" – 3:32

Албуми на Бритни Спиърс
Музикални албуми от 2012 година